Tuxpan steht für folgende Orte in Mexiko:

 Tuxpan (Guerrero), Ort im Bundesstaat Guerrero
 Tuxpan (Jalisco), Kleinstadt im Bundesstaat Jalisco
 Tuxpan de Bolaños, Ort im Bundesstaat Jalisco
 Tuxpan (Michoacán), Ort im Bundesstaat Michoacán
 Tuxpan (Veracruz) (eigentlich Túxpam de Rodríguez Cano), Stadt im Bundesstaat Veracruz
 Tuxpan (Nayarit), Municipio im Bundesstaat Nayarit

Tuxpan bezeichnet zudem folgende Verwaltungseinheiten in Mexiko: